Урда-Ага́ () — село в Агинском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Урда-Ага».

География 
Находится в западной части района, на левом берегу реки Урда-Ага, на расстоянии 21 км к юго-западу от посёлка городского типа Агинское. У северо-западной окраины села находится солёное озеро Цаган-Нур.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный засушливый. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −56 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—380 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1933 году .

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года буряты составляли 94 %.

Известные жители 
Здесь родился ученый-востоковед Гомбожаб Цыбиков.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, музей села, филиал Агинской школы искусств, спортивный комплекс, врачебная амбулатория.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из 22 улиц и 2 переулков.

Примечания

Ссылки 
Дашидондоков Ш.-Н. С. Урда-Ага // Энциклопедия Забайкалья

Населённые пункты Агинского района